Philolaus ist:

 lateinische Schreibung des griechischen Namen Philolaos
 Philolaus (Mondkrater), benannt nach dem griechischen Philosophen Philolaos von Kroton

Siehe auch:
  Protographium philolaus, eine Art innerhalb der Familie der Ritterfalter